Widenow, Videnov, veraltet auch Videnoff,  ist der Name folgender Personen:

 Krassimir Widenow (* 1968), bulgarischer Biathlet
 Ljubomir Widenow (* 1951), bulgarischer Bariton
 Ljubomir Widenow (Fußballspieler) (* 1979), bulgarischer Fußballspieler
 Michail Widenow (1940–2021), bulgarischer Linguist
 Schan Widenow (* 1959), bulgarischer Politiker, Ministerpräsident von Bulgarien (1995–1997)